De Fo Guang Shantempel (Auckland), een grote tempel en gemeenschapscentrum van Fo Guang Shan in de East Tamaki/Flatbush voorstad van Auckland, Nieuw-Zeeland, of
de Fo Guang Shantempel (Manchester) in Manchester.